Wahlkreis 114 steht für folgende Wahlkreise:

 Bundestagswahlkreis 114
 Landtagswahlkreis 114